Сан Хуан Еванхелиста има више значења:

 Сан Хуан Еванхелиста, Сан Хуан (Хокотепек), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Хуан Еванхелиста, Сан Хуан (Тлахомулко де Зуњига), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Хуан Еванхелиста (Сан Фелипе дел Прогресо), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Сан Хуан Еванхелиста (Сан Хуан Лалана), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Општина Сан Хуан Еванхелиста (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Хуан Еванхелиста (Сан Хуан Еванхелиста, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику